Ватерполо репрезентација Србије представља Србију у међународним такмичењима у ватерполу. Налази се под контролом Ватерполо савеза Србије.

Ватерполисти Србије су учествовали у свим југословенским репрезентацијама од 1932. до 2003, као и Србије и Црне Горе од 2003. до 2006. Играло се под разним именима:
 1932—1940. 
 1945—1991.  СФР Југославија
 1992—2003. 
 2003—2006. 
 Од 2006. 
Ватерполо репрезентација Србије је науспешнија на Светским првенствима и једна од најуспешнијих рачунајући сва такмичењима. ФИНА и ЛЕН сматрају репрезентацију Србије наследницом резултата и успеха репрезентација СФР Југославије и Србије и Црне Горе, те је Србија са пет титула Светског првака најтрофејнија репрезентација у овом такмичењу, док се у билансу за Европско првенство и Олимпијски ватерполо турнир на листи медаља, налази на другом месту иза Мађарске репрезентације.

Свој први званични меч репрезентација је одиграла на Европском првенству 1927. године које је одржано у Италији против Белгије и поражена је резултатом 7:1.
Репрезентација држи и рекорд у најубедљивијој победи у мушкој конкуренцији пошто је на Универзијади у Јапану 1985.године савладана Гватемала са 62:0.
Такође, финале Европског првенства 2016. године, које је одржано у Београду, оборило је рекорд по посећености. Финале овог првенства између Србије и Црне Горе пратило је 11.000 гледалаца у Београдској арени.

Најефикаснији стрелац у историји репрезентације је Александар Шапић са 981. постигнутим голом, док је рекордер по броју наступа за државни тим Дејан Савић са 444 одигране утакмице.

Ватерполисти Србије због своје атрактивности у игри, имају надимак "Делфини".

Олимпијски комитет Србије, СЦГ и Југославије је проглашавао ватерполо репрезентацију за најбољу мушку екипу десет пута, 2001. године, у периоду од 2003. до 2009. и 2012.

Резултати репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре 

 Од 1900. до 1932. репрезентација није учествовала

Светско првенство 

Закључно са Светским првенством у Казању 2015. године, репрезентација Србије постигла је 992 гола. Већ на наредном 2017. године у Будимпешти победом над селекцијом Јужне Африке од 21:5, Делфини су прешли границу од хиљаду датих голова на Светским првенствима. Осми гол на овом мечу, а хиљадити на шампионатима, постигао је у другој четвртини Филип Филиповић.

Европско првенство

Светска лига

Светски куп

Европски куп

Медитеранске игре

Састав репрезентације 
Састав на ОИ 2020.

 Селектор: Дејан Савић

Селектори 
 Никола Стаменић (1992—1996)
 Драган Андрић (1996)
 Никола Стаменић (1996—1999)
 Ненад Манојловић (1999—2004)
 Петар Поробић (2004—2006)
 Ненад Манојловић (2006)
 Дејан Удовичић (2006—2012)
 Дејан Савић (2012—2022)
 Урош Стевановић (2022—)

Види још 
 Женска ватерполо репрезентација Србије
 Ватерполо репрезентација Југославије
 Ватерполо репрезентација Србије и Црне Горе

Референце

Спољашње везе 

 Ватерполо савез Србије
 
 
 
 
 Сто година српског ватерпола („Политика”, 4. април 2022)

С
Репрезентације Србије
Ватерполо у Србији